2016 FST GRUPA BROKERSKA TORUN FIM SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND – dziesiąta impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2016. Zawody odbyły się 1 października 2016 na Motoarenie w Toruniu.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Pawła Przedpełskiego. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Kacper Woryna i Oskar Bober.

Ze względu na wycofanie z tegorocznego cyklu Grand Prix w zawodach nie wystąpił Jarosław Hampel. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Fredrik Lindgren.

 (#33)  Jarosław Hampel → (#66)  Fredrik Lindgren

Z kolei ze względu na kontuzję w zawodach nie wystąpił Nicki Pedersen. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Michael Jepsen Jensen.

 (#3)  Nicki Pedersen → (#52)  Michael Jepsen Jensen

Losowanie pozycji startowych odbyło się 30 września.

Wyniki

Klasyfikacja po zawodach

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Polska, III
2016, III
2016 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Toruniu